Fingalshöhle ist die Bezeichnung für 

 Fingal’s Cave
 Fingalshöhle bei Obernzenn